Le terme ligne 208 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 208 des chemins de fer belge

Cinéma 
 Ligne 208, film français de Bernard Dumont, sorti en 2001

Voir aussi 
  

208